Upper Austria Ladies Linz 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2017 z cyklu Ladies Linz rozgrywany w dniach 9–15 października 2017 roku w Linzu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Austrii